Bukittinggi, een plaats op het Indonesische eiland Sumatra
 Bukit Tinggi (Dolok), een plaats in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Bukit Tinggi (Pegagan Hilir), een plaats in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Bukit Tinggi (Ulu Moro O), een plaats in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Bukit Tinggi (Pahang), een plaats in de Maleisische deelstaat Pahang